Svartgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartgrynnan, Vasa och Malax, Österbotten, 
 Svartgrynnan, Malax, Österbotten, 
 Svartgrynnan (vid Långviken, Närpes), Österbotten, 
 Svartgrynnan (vid Nämpnäs, Närpes), Österbotten,

Se även
Svartgrund
Svartgrundet
Svartgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar